Евгений Пашковский:
 Пашковский, Евгений Александрович (1866—?) — Георгиевский кавалер; генерал-майор; 18 сентября 1916.
 Пашковский, Евгений Владимирович (род. 1962) — советский и украинский писатель.
 Пашковский, Евгений Владиславович (1868—1939) — советский государственный деятель.